Alberto Aggazzotti – fisiologo italiano
 Francesco Aggazzotti – avvocato, agronomo, enologo, politico e notaio italiano